Slovakiska superligan 2017/2018 var den 25:e säsongen av Slovakiens högstaliga i fotboll.

Tabeller

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Nedflyttningsserien

Europa League-Playoff

Källor
Officiell hemsida

2017 i Slovakien
2018 i Slovakien
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018